Stemmatoiulus är ett släkte av mångfotingar. Stemmatoiulus ingår i familjen Stemmiulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Stemmatoiulus